Фальконара:
 Фальконара-Мариттіма — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Анкона
 Фальконара-Альбанезе — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 ТЕС Фальконара – теплова електростанція у центральній Італії в регіоні Марке